Шунт (електротехніка)
 Шунт (медицина)
  Гексозомонофосфатний шунт